De Franse wijnstreek Saint-Pourçain (wijnstreek)
De Franse gemeente Saint-Pourçain-sur-Besbre
De Franse gemeente Saint-Pourçain-sur-Sioule